Olaszország
San Benedetto, templom Nápolyban
San Benedetto Belbo, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
San Benedetto dei Marsi, település Olaszországban, Abruzzo régióban, L’Aquila megyében
San Benedetto in Perillis, település Olaszországban, Abruzzo régióban, L’Aquila megyében
San Benedetto Po, település Olaszországban, Lombardia régióban, Mantova megyében
San Benedetto del Tronto, település Olaszországban, Marche régióban, Ascoli Piceno megyében
San Benedetto Ullano, település Olaszországban, Calabria régióban, Cosenza megyében
San Benedetto Val di Sambro, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Bologna megyében